Kozlovka – città della Russia europea, in Ciuvascia
 Kozlovka – fiume